Welti ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Welti (1876–1951), Schweizer Arzt und Politiker
 Albert Welti (1862–1912), Schweizer Maler
 Albert J. Welti (1894–1965), Schweizer Schriftsteller und Maler
 Arthur Welti (1901–1961), Schweizer Radiopionier
 Emil Welti (1825–1899), Schweizer Politiker
 Emilie Welti (1859–1923), Schweizer Sängerin
 Felix Welti (* 1967), deutscher Sozialrechtler
 Franz Welti (1879–1934), Schweizer Jurist und Politiker
 Friedrich Emil Welti (1857–1940), Stifter des Welti-Preises
 Heinrich Welti (1859–1937), Schweizer Journalist und Musikschriftsteller
 Jakob Rudolf Welti (1893–1964), Schweizer Journalist, Redaktor und Dramatiker
 Johann Jakob Welti (1828–1900), Schweizer Historiker und Gymnasiallehrer
 Lucie Welti (1895–1988), Schweizer Textilkünstlerin und Kunstpädagogin
 Ludwig Welti (1904–1971), österreichischer Historiker
 Lydia Welti-Escher (1858–1891), Schweizer Mäzenin und Gründerin einer Kunststiftung
 Max Welti (* 1952), Schweizer Automobilrennfahrer
 Myrtha Welti (* 1945), Schweizer Juristin und Politikerin
 Philippe Welti (* 1949), Schweizer Diplomat

Siehe auch:
 Welty